Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
111e division d'infanterie (Empire allemand) (Première Guerre mondiale)
111e division d'infanterie (Allemagne) (Seconde Guerre mondiale)

Chine

Japon